Шахзаде Мирза Мухаммад Хаким, также известен как Мирза Хаким (29 апреля 1553 — 10 октября 1585) — могольский принц из династии Бабуридов, субадар Кабула (1556—1585), четвертый сын второго могольского императора Хумаюна, младший брат третьего могольского императора Акбара.

Биография 
Родился 29 апреля 1553 года в Кабуле (Афганистан). Четвертый сын императора Великих Моголов Хумаюна (1508—1556), правившего в Северной Индии в 1530—1540, 1555—1556 годах. Его матерью была Мах-и-Кучук-бегум Сахиба (? — 1564), сестра Байрам-оглана из Аргуна и пятая жена Хумаюна с 1546 года.

В 1556 году после смерти Хумаюна его старший сын Акбар унаследовал титул падишаха и отцовские владения в Северной Индии, а его младший сын, шахзаде Мухаммед Хаким, был назначен наместником Кабула в Афганистане, причем действительным наместником был Муним-хан.

Поход в Кафиристан 
Согласно историку Низамуддину Ахмаду, могольский император Акбар организовал карательную экспедицию на неверных Катвара в 1582 году. Экспедицию возглавил его младший брат, шахзаде Мухаммад Хаким, субадар Кабула , который был приверженцем миссионерского суфийского ордена Накшбандия. Исламский военный поход начался от Лагмана и завершился в Алишанге, было покорено и обращено в ислам 66 долин. После завоевания долин Таджау и Ниджрау в районе Панджшера мусульмане основали форт в Исламабаде при слиянии рек Алишанг и Алингар. Они продолжили поход до Алишанга и предприняли нападения на немусульман Алингара, дойдя до Мангу, современной границы между племенами пашаи и ашкун.

Восстание 
Ахлак-и-Хаким, написанный секретарем Хакима, подтверждал приверженность субадара Кабула верховенству ислама и мусульман, в отличие от двора могольского падишаха Акбара, который постепенно склонялся к терпимости и защите людей всех вероисповеданий.

В 1580 году произошло восстание могольских лидеров Бенгалии и Бихара против религиозных и административных нововведений Акбара. Сообщают, что кази Джаунпура издал фетву, оправдывающую восстание против Акбара из-за его еретического поведения. Восставшие действовали в согласии с принцем Мухаммадом Хакимом, субадаром Кабула и младшим братом Акбара. В том же 1580 году Мухаммад Хаким с 15-тысячным войском вторгся в Пенджаб и осадил Лахор. Восставшие могольские военачальники провозгласили Хакима императором в Бенгалии. В 1581 году могольский император Акбар лично возглавил карательный поход против своего восставшего младшего брата Мухаммада Хакима. Последний обратился к тюркским офицерам в армии Акбара с просьбой не помогать ему в походе на Кабул, а вместо этого напасть на туземцев в армии Великих Моголов. Лоуренс Биньон сообщал: «Он смотрел на своего брата, как орел на комара». Субадар Кабула только номинально зависел от могольского императора Акбара, но в действительности был независим. Он был слабым человеком и пьяницей. Однако подозревали, что, помимо бенгальских повстанцев, с ним были связаны и некоторые крупные сановники при дворе Акбара. Раджпутский лидер Ман Сингх вынудил Хакима снять осаду с Лахора и отступить из Пенджаба в Кабул. Акбар во главе 50-тысячной армии двинулся на Афганистан, преследуя отступающего брата. В августе того же 1581 года могольский император Акбар вступил в Кабул, вынудив Мухаммада Хакима бежать в горы. Мухаммад Хаким вынужден был помириться с Акбаром, который разрешил ему управлять Кабулом.

В 1585 году принц Мухаммад Хаким мирза скончался от пьянства, а его владения были включены Акбаром в состав Империи Великих Моголов. Сыновья Хакима были высланы в Индию.

Семья 
Шахзаде Мухаммад Хаким-мирза в 1564 году женился в Кабуле на дочери Сулеймана Шаха Мирзы Ильхши, правителя Бадахшана, и Хуррам Бегум, дочери Султана Увайса Кибчака из Куляба, правителя Бадахшана. У него было два сына и дочь:

 Шахзаде Афрасияб Мирза (1571—1597)
 Шахзаде Кайкубад Мирза (1574—1591)
 Шахзади Кабули Бегум Сахиба, 1-й муж — Амир Шахрух Мирза (? — 1607), субадар Бадахшана и Мальвы, 2-й муж — шахзаде Султан Али Мирза (1563—1642), восьмой сын шаха Персии Тахмаспа I.

Примечания

Источники 
 Munis D. Faruqui. The Princes of the Mughal Empire, 1504—1719. Cambridge University Press.

Ссылки 
 The Timurid Dynasty

Шахзаде Великие Моголы